Боб Яри (; род. 30 мая 1961, Иран) — ирано-американский кинопродюсер и кинорежиссёр.

Биография 
Вырос в Нью-Йорке, изучал кинематограф в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Родился в еврейской семье в Иране. После иранской революции 1979 года семья переехала в США. Получил образование в сфере кинематографии и в 1989 году снял как режиссёр свой дебютный фильм «Mind Games» (киностудия MGM). Фильм не имел коммерческого успеха, и это заставило Боба Яри уйти из кинобизнеса. Впоследствии Яри заработал своё состояние на строительстве недвижимости.

В 2002 г. Яри вернулся в кинематограф в качестве продюсера. За четыре года работы он принял участие в продюсировании 25 фильмов, из которых наиболее ярким успехом стал фильм «Столкновение», получивший премию «Оскар» за лучший фильм на 78 церемонии вручения и собравший в прокате 93 миллиона долларов.

Фильмы 
 Что тебя не убивает — продюсер (2008)
 Мистификация — продюсер (2006)
 Разрисованная вуаль — продюсер (2006)
 Иллюзионист — продюсер (2006)
 Крупная ставка — Исполнительный продюсер (2006)
 Признайте меня виновным — исполнительный продюсер (2006)
  — исполнительный продюсер (2005)
 Мой лучший любовник — исполнительный продюсер (2005)
  (документальный фильм) — продюсер (2005)
  — исполнительный продюсер (2005)
  — исполнительный продюсер (2005)
 Заложник — продюсер (2005)
 Чамскраббер — исполнительный продюсер (2005)
 Дурная привычка — исполнительный продюсер (2005)
 Матадор — исполнительный продюсер (2005)
 Свихнувшиеся — исполнительный продюсер (2004)
 Гавань — продюсер (2004)
 Столкновение — продюсер (2004)
 Любовная лихорадка — продюсер (2004)
  — продюсер (2004)
 Законы привлекательности — исполнительный продюсер (2004)
 Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения — Лондон — продюсер
 U-429: Подводная тюрьма — исполнительный продюсер (2004)
 Свидание моей мечты — продюсер (2004)
 Дьявольский остров — исполнительный продюсер (2003)
  — продюсер (2003)
 Агент Коди Бэнкс — исполнительный продюсер (2003)
 Perfect Fit — продюсер

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая биография